Oxyomus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Enligt Catalogue of Life ingår Oxyomus i familjen Aphodiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Oxyomus